Коро́вина — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Коровина, Галина Сергеевна (1909—1980) — советская теннисистка, многократная чемпионка СССР.
 Коровина, Марина Александровна (род. 1984) — российская биатлонистка.
 Коровина, Мария Викторовна (род. 1962)  — российский математик, доктор наук, профессор МГУ.